Бльекос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 16,48 км². Население — 43 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории